Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Westre

Zobacz też:
 Vestre Slidre
 Vestre Toten